Jméno Remington má více významů:

 příjmení
 Charles Lee Remington – americký entomolog
 Frederic Remington – americký malíř

 v geografii
 Remington (Indiana) – město v USA
 Remington (Virginie) – město v USA

 v kultuře
 The Remingtons – americká countryová hudební skupina
 Remington Steele – americký detektivní televizní seriál

 firmy a značky
 Remington 700 – opakovací puška
 Remington Arms – americký výrobce střelných zbraní
 Remington Products – americký výrobce holicích strojků
 Remington Rand – americký výrobce kancelářské techniky
 Remington-Zeta – značka psacích strojů vyráběných v Česku v licenci